Евге́ний Ша́хов:
 Шахов, Евгений Евгеньевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Шахов, Евгений Сергеевич (род. 1962) — советский футболист и украинский тренер.